Dans la classification biologique, une espèce inquirenda est une espèce à l’identité douteuse nécessitant une enquête plus approfondie de son statut. L'utilisation de ce terme dans la littérature biologique anglaise remonte au moins au début du .

Voir aussi 
 Incertae Sedis, est un taxon dans une classification dont la situation est incertaine.
 Dubium nomen, est utilisé pour qualifier un nom d'application inconnue ou douteux.
 Nomen nudum, est un nom apparent à un taxon, généralement sous une forme binomiale correcte, mais non valide, par exemple à cause de ne pas avoir été publié avec une description adéquate.
 Nomen dubium (Nomen ambiguum), est un nom scientifique qui est d’utilisation inconnue ou douteuse.
 Nomenclature ouverte, est un système de notations utilisées dans la taxonomie pour indiquer le jugement d'un taxonomiste à propos de l’affinité d’un taxon.

Notes et références 

Locution ou expression latine
Phrase biologique latine